Mattatore - terminologia teatrale
 Il mattatore - film del 1960 diretto da Dino Risi
 Il Mattatore - programma televisivo della RAI del 1959
 Il mattatore (The Darfsteller) - racconto di fantascienza del 1955 di Walter M. Miller, noto anche col titolo Il prim'attore